de volgende plaatsen:

 Chartres, in het Franse departement Eure-et-Loir; en met deze stad verbonden:
 kathedraal van Chartres
 bisdom Chartres
 School van Chartres in de kathedraal van Chartres
 Verdrag van Chartres ondertekend in de kathedraal van Chartres (1409)
 arrondissement Chartres
 Chartres-de-Bretagne, in het Franse departement Ille-et-Vilaine
 Fort de Chartres, een fort in Nieuw-Frankrijk, in de Amerikaanse staat Louisiana
 Chartres (Falklandeilanden), een nederzetting in West-Falkland
 Chartres (rivier), rivier in West-Falkland
 Richard Chartres, bisschop van London